ARA „La Argentina” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina:
 ARA „La Argentina” – fregata pancerna pełniąca funkcję okrętu szkolnego z lat 80. XIX wieku, w służbie w latach 1884–1900
 ARA „La Argentina” (C-3) – krążownik lekki z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1939-1972
 ARA „La Argentina” (D-11) – niszczyciel rakietowy typu Almirante Brown z lat 80. XX wieku, w służbie od 1983 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów